Пережогін Ілля Миколайович (1993—2020) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пережогін Олександр Валерійович (* 1983) — російський хокеїст, лівий/правий нападник. Виступає за «Авангард» (Омськ) у Континентальній хокейній лізі. Заслужений майстер спорту Росії.